«There’s a Place» () — песня The Beatles, вышедшая на первом студийном альбоме группы Please Please Me (Великобритания). В США песня вышла на альбоме Introducing… The Beatles в начале 1964 года. Кроме того, песня была опубликована также на мини-альбоме Twist and Shout (лето 1963), а также на стороне «Б» сингла «Twist and Shout» в 1964 и 1986 годах.

Песня 
Песня была написана совместно Джоном Ленонном и Полом Маккартни в доме Маккартни по Фортлин Роуд (авторство обозначено как «Маккартни/Леннон», как и для всех остальных оригинальных композиций с первого альбома). Её название было навеяно композицией «Somewhere» из мюзикла «Вестсайдская история», в которой есть слова «somewhere there’s a place for us» (). У Маккартни был альбом с саундтреком этого мюзикла во время написания песни, и он признавал его влияние. Местом, о котором идёт речь, было «сознание» (), таким образом основная тема песни была несколько более интеллектуальной, чем большинство популярных песен того времени в Великобритании и США. По сути, основным посылом песни стало обычное ленноновское «В моём сознании нет сожаления… Оно — лишь у тебя в сознании».

Песня уже в 1963 году стала частью концертного репертуара группы. Характерное вступление на губной гармонике, в котором акцентируются седьмая и шестая ступени лада, а также резковатые подголоски в квинту (Маккартни в этих местах поёт верхнюю ноту интервала) делают эту песню довольно примечательной среди раннего творчества группы.

Запись песни 
Песня была записана 11 февраля 1963 года на студии «Эбби Роуд» (во время этой сессии группа записала 10 песен для своего первого альбома). В общей сложности было записано 10 дублей, после небольшого перерыва Леннон дозаписал партию губной гармоники.

В записи участвовали:
 Джон Леннон — основной вокал, губная гармоника, ритм-гитара
 Пол Маккартни — вокал, бас-гитара
 Джордж Харрисон — подголоски, соло-гитара
 Ринго Старр — ударные

Кавер-версии и культурное влияние 
 Песня была перепета группами The Flamin’ Groovies и .
 Песня была использована в начале документального фильма британского режиссёра  Beat City, представлявшего собой «портрет» Ливерпуля и вышедшего на Рождество 1963 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Синглы 1964 года
Песни The Beatles